Иерапетра может означать:
 Иерапетра — город в Греции, на Крите.
 Иерапетра (дим) — община (дим) в Греции.